«No More Tears (Enough Is Enough)» () — песня, исполненная дуэтом певицами Барброй Стрейзанд и Донной Саммер. Композиция вошла в альбом Стрейзанд Wet, а также в сборник хитов Саммер On the Radio: Greatest Hits Volumes I & II.

Песня имела большой успех не только в США, где ей удалось достигнуть вершины чарта Billboard Hot 100 (четвёртая песня с подобным результатом для обеих певиц), а также в Европе. В 2017 году ремикс на песню достиг 3 места в чарте Billbard Dance Club Songs.

«No More Tears (Enough Is Enough)» никогда не исполнялась Барброй и Донной вживую совместно; однако Саммер исполняла песню на своих концертах при участии других исполнительниц, Стрейзанд исполнила отрывок песни на одном из шоу тура Back to Brooklyn Tour в 2012 году, в память о Донне Саммер.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 



Синглы лейбла Casablanca Records
Песни Донны Саммер
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни, написанные Полом Джабарой